Cuarta Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuarta Sección, Huitzilan de Serdán, ort, 
 Cuarta Sección, Oaxaca, ort, San Bartolo Coyotepec, 
 Cuarta Sección, Coyomeapan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar